Tschernomorski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tschernomorski (Krasnodar, Krymski), Weiler in der Region Krasnodar, Krymski rajon 
 Tschernomorski (Krasnodar, Sewerski), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnodar, Sewerski rajon
 Tschernomorski (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow

Siehe auch: 
 Tschernomorski Far
 Tschornomorske (Begriffsklärung)